Фатх-Али Хан Дагистани (‎; 1694, совр. Дагестан — 1722, Шираз, совр. Иран) — лезгинский дворянин, который служил в качестве великого визиря при Сефевидском шахе Султане Хусайне (прав. 1694—1722) с 1716 по 1720 годы.

Биография 
Член аристократической семьи лезгин родом из Дагестана, Дагистани, был в отличие от более ранних Сефевидских великих визирей суннитом, которые часто подвергались преследованиям в Сефевидском государстве. Это не помешало Дагистани расширить своё влияние и в июле 1716 года, он был назначен великим визирем при нерешительном и слабом Султане Хусейне, который были мало заинтересован в политических делах, тем самым позволив Дагистани взять на себя большую часть дел страны.

Это, однако, привело к Дагистани много врагов, которые в конечном итоге в 1720 году отстранили его от власти с помощью интриг. Он был впоследствии ослеплён и сослан в Шираз, где позже скончался. Его преемником стал Мухаммад Кули хан Шамлу.

Дагистани был сыном Сафи Хан Лезгинского (Алкас Мирза), который был сыном Алдаса (Илдаса) Мирзы Шамхалы, также известный как Ильдирим-Хан Шамхал, и, следовательно, членом семьи Шамхала Кумуха. Благородная лезгинская семья традиционно правила в районе реки Терек в Сефевидской провинции Дагестана. Как и большинство лезгинов, он был мусульманином-суннитом. Тем не менее, Дагистани и остальные члены его рода давно пользовались уважением при дворе Сефевидов. Многие родственники Дагистани занимали высокие должности. Среди них был его племянник Хасан-Али Хан Дагистани, который служил губернатором провинции Ширван и Шемаха, его брат Аслан-Хан Дагистани, который занимал пост губернатора Кохгилуйе и Астарабада, а также Лутф-Али Хан Дагистани, который был одновременно его племянником и зятем, и который несколько лет правил в качестве губернатора Фарса.

Великий визирь 
Дагистани был назначен великим визирем в 1716 году, тем самым сменив Зангане дворянина Шахколи Хана Зангане, которому Дагестани приходился зятем. В 1719 году, мятежные лезгины-сунниты захватили Ширван и убили губернатора провинции, а затем напала на Грузию, что привело к череде разных событий, закончившиеся в итоге падением и увольнением Дагистани спустя год.

В это время шах Султан Хусейн недавно восстановивший сепахсалара (главнокомандующего) Хосанколи Хана (Вахтанг VI) в качестве вали («наместник») Картлинского царства и отправил его обратно в Грузию с задачей подавления восстания лезгин. В то же время, несколько врагов Дагестани планировали сместить его от власти, якобы потому, что он суннит. Люди за схемы были мулла-Баши (главный богослов) Мохаммад-Хосейн Табризи, и Хаким-Баши (главный врач) — Рахим-Хана, которые представили шаху поддельное письмо как доказательство того, что Дагистани был в сговоре с курдским вождём, с целью убийства шаха. Они также предупредил шаха, что дочь Дагистани была замужем за Хосанколи Ханом — сводным братом Ростам Хана, в коллар-Агаси («начальник гулямов»), подразумевая, что триумфальное Хосанколи Хан был большой угрозой для Ирана, чем бунт лезгин. Таким образом им удалось убедить шаха приказать Вахтангу прервать свою кампанию против лезгин. Кроме того, они также убедили шаха казнить Дагистани.

8 декабря 1720 году курчи-Баши («голова королевского телохранителя»), Мухаммадколи Хану, который сам был участником заговора против Дагистани, было приказано казнить последнего. Дагистани пытали с целью получить его богатства, которыми он славился. Дагистани в итоге был ослеплен, а его родственник Лофт-Али Хан был схвачен и посажен в тюрьму. Шах Султан Хусейн, якобы, потом жалел о том, что он сделал с Дагистани, но тем не менее, он счел необходимым отправить его из Тегерана в Шираз, где он и умер в заключении. Дата смерти Дагистани неизвестна.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в 1670-е годы
Умершие в XVIII веке
Политики Дагестана
Великие визири Сефевидского Ирана